Anyang – miasto w Chinach
 Anyang – miasto w Korei Południowej